Замен (нем. Sahmen) — фамилия.

Известные носители:

 Замен, Генрих (1829—1896) — приват-доцент Императорского Дерптского университета.
 Замен, Готлиб Иосифович (1789—1848) — профессор Дерптского университета; отец Генриха Замена.
 Замен, Иоанн Яков (1700—1769) — бургомистр Дерпта.
 Замен, Конрад Евгеньевич (в крещении — Conrad Heinrich Ernst; в православии — Кодрат (по другим данным, Кондрат); 1874—1959) — русский финансист и религиозный деятель русского зарубежья.

Примечания